

Блу-Спрінгс — місто, штат Алабама
 Блу-Спрінгс — місто, штат Міссурі
 Блу-Спрінгс — місто, штат Небраска
 Блу-Спрінгс — селище, штат Міссісіпі